Bazancourt puede hacer referencia a:

 Bazancourt, comuna francesa del departamento de Marne.
 Bazancourt, comuna francesa del departamento de Oise.